Турша — стародавній народ Середземномор'я

Турша — річка в Марій Ел, ліва притока Великої Ошли
 Турша — селище, Медведевський район, Марій Ел

Див. також 
 Мала Турша
 Середня Турша
 Туршемучаш